Malow (oder Malov) steht für:
 Malow (Ruhner Berge), einen Ortsteil der Gemeinde Ruhner Berge (Gemeinde) in Mecklenburg-Vorpommern
 Måløv, ein Ort auf der Insel Seeland_(Dänemark)

Personen:
 Sergei Jefimowitsch Malow (1880–1957), russischer und sowjetischer Sprachwissenschaftler, Orientalist und Turkologe
 Sergei Olegowitsch Malow (* 1983), russischer Violinist und Bratschist
 Stojko Malow (* 1943), bulgarischer Ringer
 Wiktor Malow (* 1965), sowjetischer Ringer